Kameni (Captain Tsubasa), jogador da seleção Camarões no anime e mangá Captain Tsubasa.
 Idriss Carlos Kameni, futebolista guarda-redes camaronês que joga no clube Espanyol.
 Ilha Nea Kameni, uma das ilhas de Santorini, uma ilha vulcânica no Mar Egeu, a cerca de 200 km a sueste da cidade de Atenas, Grécia.

Desambiguação